Municipio de Mount Vernon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mount Vernon (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Mount Vernon (condado de Davison, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Davison.
 Municipio de Mount Vernon (condado de Jefferson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Mount Vernon (condado de Black Hawk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Black Hawk.
 Municipio de Mount Vernon (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro.
 Municipio de Mount Vernon (condado de Winona, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.
 Municipio de Mount Vernon (condado de Lawrence, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.